Desa Ngujung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngujung (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 112,00), Jawa Timur, 
 Desa Ngujung (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 111,46), Jawa Timur, 
 Desa Ngujung (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 111,92), Jawa Timur, 
 Desa Ngujung (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 111,70), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar